Größing bzw. Grössing ist der Name folgender Orte:

 Größing (Kienberg), Ortsteil der Gemeinde Kienberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Grössing (Gemeinde Eugendorf), Ort bei Eugendorf, Salzburger Land
 Größing (Gemeinde Tieschen), Katastralgemeinde von Tieschen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Grössing (Gemeinde Tillmitsch), Katastralgemeinde von Tillmitsch, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Größing bzw. Grössing ist der Familienname folgender Personen:
 Helmut Grössing (* 1957), österreichischer Schlagzeuger
 Helmuth Grössing (* 1940), österreichischer Wissenschaftshistoriker
 Sigrid-Maria Größing (* 1939), österreichische Historikerin und Autorin
 Stefan Größing (* 1937), österreichischer Sportpädagoge und Hochschullehrer